Avrilly (Allier)
 Avrilly (Eure)
 Avrilly (Orne)